Таблиця медалей літніх Паралімпійських ігор 1976 — це перелік національних олімпійських комітетів, показаний за кількістю медалей, здобутих під час Паралімпійських ігор, що проходили в Торонто, Онтаріо, Канада, в серпні 1976 року.

Таблиця

Джерела 
International Paralympic Committee

літні Паралімпійські ігри 1976